Ola Persson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Ola Pehrsson (1818-1896), riksdagsman
 Ola Persson i Rinkaby (1846-1932), riksdagsman
 Ola Persson (1891-1973), riksdagsman
 Ola Persson (1947-), författare
 Ola Pehrson (1964-2006), konstnär